Локве (, , ) — село в Сербии, в общине Алибунар, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 2002 жителя (по переписи населения 1991 года — 2973 жителя).

Демография 
В селе Локве, по переписи 2002 года проживали 1638 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 44,1 года (43,0 года у мужчин и 45,3 лет у женщин). В селе есть 620 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,23.

Локве главным образом населено румынами. По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Воеводины